34-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 22 ноября 1972 года. Победителем турнира стала ворошиловградская «Заря» (первый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули «Пахтакор» и «Шахтёр». Вместо них в группу сильнейших пробились московский «Локомотив» и днепропетровский «Днепр».

Ворошиловградская «Заря» под руководством Германа Зонина потерпела своё первое поражение лишь в восьмом туре от тбилисского «Динамо». До этого она победила прошлогоднего чемпиона киевское «Динамо» со счётом 3:0, столичные «Спартак» — 3:1 и «Динамо» — 1:0, сыграла вничью с «Локомотивом» — 0:0, одолела ЦСКА — 1:0, «Зенит» — 2:1. К концу первого круга «Заря» набрала 23 очка при двух поражениях. Ближайший соперник — киевское «Динамо» отставало на пять очков. «Заре» удалось сохранить этот отрыв до конца турнира и впервые стать чемпионом страны. Третье место завоевало тбилисское «Динамо».

Итоговая таблица

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Заря»

Старший тренер: Герман Зонин

«Динамо» Киев

Старший тренер: Александр Севидов

«Динамо» Тбилиси

Старший тренер: Гавриил Качалин

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1972
1972